En ajedrez, el mate del pasillo, Callejón de la Muerte, del tubo o de casita es un jaque mate que se produce cuando una torre o dama amenaza al rey enemigo en la octava fila (aquella en la que comienzan la partida las piezas -no los peones- del contrario). El rey no puede escapar de la amenaza porque se encuentra bloqueado por sus propias piezas, que son, normalmente, peones, ya que la estructura de los peones que se usa en un enroque bloquea al rey y la forma más fácil de defender este mate es mover uno de los peones antes que la torre se mueva hasta el fondo.

Pasillo, mate del
Términos de ajedrez